W52 peut faire référence à :
 Écrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine, d’après la classification internationale des maladies ;
 W52-FC Porto, une équipe cycliste portugaise ;
 W52, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W52, la cinquante-deuxième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres